Armidale ist eine Stadt im australischen Bundesstaat New South Wales und liegt etwa auf halbem Weg zwischen Sydney und Brisbane. Sie liegt in der Region New England in den Northern Tablelands auf etwa 980 m Höhe.

Beschreibung 
Armidale wurde 1849 gegründet und hat 21.312 Einwohner. Der Name stammt von George James Macdonald, in den späten 1830ern Commissioner of the Crown Lands, und ist eine veränderte Schreibweise von Armadale auf der schottischen Isle of Skye, dem Sitz des Clans der Macdonalds.

Die Stadt beheimatet die University of New England. Außerdem verfügt sie über zwei Kathedralen, die St Peter's Anglican Cathedral der anglikanischen Kirche und The Catholic Cathedral of St Mary and St Joseph der römisch-katholischen Kirche. Des Weiteren besitzt Armidale den am höchsten gelegenen Flughafen Australiens. Armidale ist mit der Eisenbahn an der Strecke Newcastle-Toowoomba und über den New England Highway zu erreichen.

Armidale ist Sitz des Armidale Regional Councils.

Persönlichkeiten 
Söhne und Töchter der Stadt:
 Judith Wright (1915–2000), Schriftstellerin
 John Monckton (1938–2017), Schwimmer
 Gerard Joseph Hanna (* 1941), Geistlicher und emeritierter römisch-katholischer Bischof von Wagga Wagga
 Gayla Reid (* 1945), kanadische Schriftstellerin
 Kenneth D. Hill (1948–2010), Botaniker
 Jillian F. Banfield (* 1959), Mikrobiologin, Geologin und Hochschullehrerin
 Anya Beyersdorf (* 1982), Filmschauspielerin
 Kate Bell (* 1983), Filmschauspielerin
 Lauren Kitchen (* 1990), Radrennfahrerin
 Mitchell Bullen (* 1991), Bahnradsportler

Siehe auch 
 HMAS Armidale (J240)

Weblinks 

 Reiseführer (engl.)
 Website des Armidale Dumaresq Council (engl.)

Einzelnachweise 

 
Ort in New South Wales
Hochschul- oder Universitätsstadt in Australien
Gemeindegründung 1849